SM the Ballad Vol. 2 – Breath — второй мини-альбом южнокорейского рок-балладного проекта SM the Ballad. Был выпущен 13 февраля 2014 года лейблом S.M. Entertainment при поддержке KT Music. Продюсером выступил основатель S.M. Entertainment Ли Су Ман.

Альбом стал последним, записанным в рамках данного проекта и единственным, в котором приняла участие Ли Инь, контракт которой с S.M. завершился в 2017 году. SM the Ballad Vol. 2 – Breath также стал первым и единственным релизом, записанном в обновлённом составе проекта при участии Йесона, Чжоу Ми, Чханмина, Тхэён, Чена и Кристал и последним, в котором принял участие Джонхён, скончавшийся в декабре 2017 года.

Предпосылки и релиз 
Впервые о камбэке SM the Ballad, основанного в 2010 году, было объявлено 3 февраля 2014 года руководством S.M. Entertainment, и также сообщили, что состав коллектива изменился: его покинули Джей Ким, Чжинхо и Кюхён ушли, и из первоначальных участников остался лишь Джонхён. Были добавлены Йесон (Super Junior), Чжоу Ми (Super Junior-M), Чханмин (TVXQ), Тхэён (Girls’ Generation), Чен (Exo) и Кристал (f(x)). Было также анонсировано, что оба главных сингла имеют три версии: корейскую, китайскую и японскую.

Релиз SM the Ballad Vol. 2 – Breath состоялся 13 февраля 2014 года.

Композиции и синглы 
В международной iTunes-версии альбома содержится десять композиций. Сингл «숨소리 (Breath)» в корейской версии был исполнен Тхэён и Джонхёном, в японской — Чханмином и Кристал, а в китайской — Ли Инь и Ченом. Второй сингл «내 욕심이 많았다 (Blind)» в корейской и японской версиях был исполнен Йесоном, а в китайской — Чжоу Ми.

Композиция «Dear…» выступает как интро к альбому, «Set Me Free» — соло Тхэён (в бонус-треках китайская версия исполнена Ли Инь), «하루 (A Day Without You)» — дуэт Джонхёна и Чена, «좋았던 건, 아팠던 건 (When I Was... When U Were...)» — дуэт Чена и Кристал.

Промоушен 
12 февраля 2014 года участники SM the Ballad (без Йесона и Чханмина) провели специальный концерт, где представили композиции с нового альбома. 13 февраля, в день выхода альбома, Тхэён и Джонхён выступили на M!Countdown, 14 февраля Ли Инь и Чен выступили на The Lantern Festival.

Список композиций

Корейская версия

Китайская версия

Китайская версия

Международная версия для iTunes

Чарты

Синглы

Альбом

Продажи и сертификации

Примечания 

Мини-альбомы 2014 года
Мини-альбомы SM Entertainment
Мини-альбомы на корейском языке